Il doppio del torneo di tennis Brisbane Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rameez Junaid e Daniel King-Turner che hanno battuto in finale Carsten Ball e Adam Feeney 3-6, 7-63, [10-8].

Teste di serie 

 James Cerretani /  Pierre-Ludovic Duclos (primo turno)
 Carsten Ball /  Adam Feeney (finale)

 Rameez Junaid /  Daniel King-Turner (Campioni)
 Chris Guccione /  Stephen Huss (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brisbane Challenger 2007